ГКЛ, гкл — аббревиатура.

 ГКЛ — гипсокартонный лист
 гкл — гектолитр
 ГКЛ — Городской Классический Лицей